Кудря́вцева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы

А 
 Кудрявцева, Алла Александровна (род. 1987) — российская теннисистка.

В 
 Кудрявцева, Валентина Васильевна (1904—1951) — советская балерина.
 Кудрявцева, Валерия Львовна (род. 1971) — российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица, певица.
 Кудрявцева, Вера Николаевна (Кудрявцева-Лемешева; 1911—2009) — оперная певица, профессор консерватории.

Г 
 Кудрявцева, Вера Михайловна — д.ф.-м.н., профессор ТГУ.
 Кудрявцева, Галина Петровна — геолог, д.г.-м.н., в.н.с. МГУ.

Е 
 
 Кудрявцева, Елена (род. 1987) — эстонская пловчиха в ластах.
 Кудрявцева, Елизавета Петровна (1914—2004) — советский хоровой дирижёр, педагог, общественный деятель.

Л 
 Кудрявцева, Лидия Степановна (род. 1941) — советский и российский искусствовед, журналист и редактор.

М 
 Кудрявцева, Марина Григорьевна (род. 1952) — российский тренер фигурного катания.

Н 
 Кудрявцева, Наталья Сергеевна (1978—2015) — российская гимнастка.

О 
 Кудрявцева, Оксана Александровна (род. 1985) — российская волейболистка.
 Кудрявцева, Ольга Николаевна (1896—1964) — советский украинский скульптор и педагог.

С 
 Кудрявцева, Стефания Алексеевна (1908—1990) — советский агроном, общественный и политический деятель, поэт.

Т

Я 
 Кудрявцева, Яна Алексеевна (род. 1997) — российская гимнастка. См. также 
 

 Примечания